Села:
 Коваленки — Житомирська область, Житомирський район
 Коваленки — Сумська область, Білопільський район
Селище:
 Коваленки — Харківська область, Люботинська міська рада